Mrežnica je lahko:
 mrežnica, del očesa
 Mrežnica, Barilović
 Mrežnica (reka)